Filip Despotovski, calciatore macedone
Filip Despotovski, pallavolista macedone